Die Open d’Orléans 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 26. September bis 2. Oktober 2016 in Orléans stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 184 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 261 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 137 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Orléans